Płytki parsing (inaczej powierzchniowy parsing lub częściowy parsing) – rodzaj analizy składniowej, której celem jest uzyskanie częściowej struktury składniowej analizowanego zdania. W zdaniu wejściowym rozpoznawane są pewne wybrane struktury np. grupy rzeczownikowe, czy grupy czasownikowe, jednak nie jest rozpoznawana pełna ich struktura wewnętrzna ani nie są też analizowane role, jakie grupy te pełnią w zdaniu. W przeciwieństwie do parsingu głębokiego (parsingu pełnego) celem analizy nie jest rozpoznanie całej struktury składniowej zdania.

Strukturę rozpoznaną w wyniku parsingu można przedstawić w postaci drzewa. Dla takich samych zdań, drzewa struktury otrzymanej jako wynik parsingu płytkiego są mniej złożone od pełnych drzew struktury składniowej. Można zauważyć, że drzewo parsingu płytkiego to drzewo zbudowane z kilku najbliższych liściom (najbardziej szczegółowych) poziomów drzewa pełnego parsingu.

Poniżej przedstawione jest drzewo struktury płytkiej zdania:
 "Moja młodsza siostra idzie do kina z najlepszą koleżanką."

Płytki parsing jest problemem mniej złożonym od parsingu głębokiego pod względem obliczeniowym. Stosowany jest więc szczególnie w sytuacji, gdy istotna jest szybkość działania.

Zobacz też 
 parser
 analiza składniowa

Języki formalne
Składnia